

Cinema 
 Area 51 (filme), dirigido por Oren Peli

Jogos eletrônicos 
 Area 51 (jogo eletrônico de 1995)
 Area 51 (jogo eletrônico de 2005)

Outros usos 
 Área 51, instalação da Força Aérea dos Estados Unidos em Nevada

 51 (desambiguação)

Desambiguações de cinema